Горяйновский сельсовет

Курская область 

 Горяйновский сельсовет Поныровского района

Мордовия 

 Горяйновский сельсовет Октябрьского района Саранска